Henk van der Molen ist der Name folgender Personen:

* Henk van der Molen (Musiker) (1920–1992), niederländischer Musiker
 Henk van der Molen (Biochemiker) (* vor 1953), niederländischer Biochemiker